Винфрид Глатцедер (; род. 26 апреля 1945 года, Цоппот, Третий рейх, ныне Сопот, Польша) — немецкий актёр театра и кино.

Биография

Детство и юность 
Винфрид Глатцедер родился 26 апреля 1945 года в городе Цоппот, Третий рейх, ныне Сопот, Польша. Его мать была еврейского происхождения, работала ткачихой, отец - врачом. Его родители поженились в 1942 году, а в 1944 в Советском военном плену умер его отец. Через некоторое время после рождения Глатцедера его мать оказалась в психиатрической лечебнице, где заразилась туберкулёзом и после этого много лет провела в санаториях. В 1945 году Глатцедер со своими бабушкой и дедушкой переехал в Берлин. Его дедушка, владелец строительной фирмы Густав Адольф Вернер, вскоре после переезда стал главой административных округов Лихтенберг и Фридрихсхайн. Во время командировок своих бабушки и дедушки Глатцедер проводил время в детском доме. В возрасте пяти лет он снова увидел свою мать, а когда ему исполнилось десять, она вернулась в семью.
С театром Глатцедер познакомился во время учёбы в школе, будучи участником театрального товарищества Дома Пионеров в Лихтенберге. Его первой ролью был храбрый портняжка из сказки Братьев Гримм. После окончания школы Глатцедер получил образование по специальности инженерный техник на предприятии "VEB Kühlautomat Berlin" в Йоханнистале. Его сокурсником был Вильфрид Лолл, вместе с которым он во время обучения создал кабаре-группу. С 1965 года Глатцедер учился в Киноуниверситете Бабельсберг имени Конрада Вольфа. Среди лекторов были Бернхард Клаус Трагелен и Фритц Марквардт. Однокурсниками были Джеки Шварц, Томас Браш и Юрген Карл Клаус. Во время учёбы Глатцедер играл в "Как вам это понравится" в переводе Хайнера Мюллера. После нескольких показов постановку запретили в связи с непристойностью. В 1969 году учёба в университете завершилась для Глатцедера написанием диплома про клоунов в творчестве Шекспира.

Театр и кино в ГДР 
После завершения обучения Винфрид Глатцедер в сентябре 1969 года получил приглашение на работу в театр им. Ганса Отто в Потсдаме. Во время показа "На дне" Максима Горького в постановке Петера Купке, где Глатцедер исполнял роль актёра, он был замечен главным драматургом народного театра Карл-Хайнц Мюллером. Там Глатцедер остался до 1977 года. В 1971 году под руководством Бенно Бессона сыграл лётчика Янг Суна в постановке Добрый человек из Сычуани. 
Уже во время учёбы Глатцедер играл в кинофильмах в качестве статиста, а также был задействован в массовых сценах. Впервые на телевидении Глатцедер появился в 1969 году в фильме "Unbekannte Bürger" режиссёра Ульриха Тайна. Сыграв роль студента театрального училища Бельмондо, Глатцедер получил прозвище: "С тех пор, как вышел этот фильм, благодаря моему широкому носу журналисты стали называть меня „Бельмондо Востока“", написал актёр в своей автобиографии. При этом к актёру Бельмондо это прозвище не имеет никакого отношения.
Взлёт его актёрской карьеры произошёл в 1971 году после роли молодого работника Кристиана в фильме режиссёра Зигфрида Кюна "Zeit der Störche"("Время аистов").
Отцовский опыт пригодился Глатцедеру в фильме Эрвина Граффунда "Der Mann, der nach der Oma kam" ("Человек, пришедший после бабушки") (1972). Этот фильм назвали самой успешной комедией кинокомпании ДЕФА 1972 года.
За пределами ГДР Глатцедер стал известен, когда в 1973 году в прокат вышел культовый фильм под названием "Die Legende von Paul und Paula" ("Легенда о Пауле и Пауле"). Фильм показывали в Федеративной Республике Германии, Австрии и в Швейцарии, Глатцедер и Ангелика Домрезе принимали участие в премьере в Мюнхене. 
То, как Глатцедер изобразил Тиля Уленшпигеля в одноимённой картине Райнера Симона, было названо критиками "актёрским подвигом". Глатцедер отказался от роли секретаря партии Друската в мини-сериале "Daniel Druskat" Лотара Беллага и вместо него принял предложение Бенно Бессона играть роль Жака в пьесе Шекспира "Как вам это понравится".  
В 1977 году Глатцедер поссорился с Бенно Бессоном и после этого расторг контракт с народным театром. С января 1978 года он по эксклюзивному контракту числился актёром в кинокомпании ДЕФА.

Лишение гражданства и жизнь в ФРГ 
В феврале 1981 Винфрид Глатцедер сделал заявление о лишении его гражданства ГДР. "С меня было достаточно и я не хотел больше выносить того, что другие люди решают, что для меня хорошо, и что в доме престарелых до сих пор на чёрной доске написано ‚Die Parteigruppe spricht‘ (Партия говорит)". С 1970-х гг. находился под наблюдением Министерства государственной безопасности ГДР, надзор продолжался 1989 г. C 1981 г. Глатцедер многократно писал заявления о лишении гражданства, и только в 1982 г. ему разрешили въехать в ФРГ и экспатриировали.
В ФРГ он мог почти без проблем продолжать свою карьеру. Свою первую роль на телевидении Глатцедер получил от Теклы Каролы Вид у режиссёра Петра Бове в кинофильме "Der Kunstfehler". После этого было много фильмов в кино и на телевидении, среди которых Vergeßt Mozart и (Film)|Rosa Luxemburg. В боевике "Ва-Банк" Глатцедер снимался вместе с Йошка Фишер и Вилли Девилем. В 1987 г. Глатцедер снова вышел на театральную сцену и играл Мальволио в драматическом театре Дюссельдорфа Бернхард Клаус Трагелен в пьесе "Двенадцатая ночь". Были роли Сганареля в "Дон Жуане" Мольера (1988) и Клова в Конце Игры Сэмюэла Беккета. Его последней постановкой в театре Дюссельдорфа стал в 1995 г. "Суббота, воскресенье, понедельник" Эдуардо Де Филиппо, где Глатцедер сыграл роль Луиджи Айаниелло.

Карьера с 1989 
Винфрид Глатцедер с 1990 г. снова стал сниматься для ДЕФА: под руководством режиссёра Юргена Брауэра был снят фильм «Tanz auf der Kippe», который в 1991 г. вышел на экраны кинотеатров.
В январе 2014 г. Винфрид Глатцедер принял участие в восьмом сезоне реалити-шоу Ich bin ein Star — Holt mich hier raus! на канале RTL и занял пятое место среди одиннадцати участников.

Личная жизнь 
Винфрид Глатцедер женат с 1970 года. В этом браке родились два сына, один из которых актёр Роберт Глатцедер (*1971). Есть внебрачный сын. 
В 2008 году Глатцедер опубликовал свою автобиографию. В настоящее время проживает в Берлине.

Творчество

Фильмография

Роли в театре 
 1968: Уильям Шекспир – Как вам это понравится; Роль: Probstein (Режиссёр: B. K. Tragelehn, HFF Potsdam)
 1970: Максим Горький – Nachtasyl; Роль: Актёр (Peter Kupke, Hans-Otto-Theater Потсдам)
 1971: Бертольт Брехт: Добрый человек из Сычуани (Yang Sun, Flieger) – Режиссёр: Бенно Бессон (Volksbühne Berlin)
 1971: Хайнер Мюллер: Weiberkomödie – Режиссёр: Fritz Marquardt (Volksbühne Berlin)
 1971: Карло Гоцци: König Hirsch (Durandarte) – Режиссёр: Benno Besson/Brigitte Soubeyran (Volksbühne Berlin)
 1973: Arne Leonhardt: Der Abiturmann – Режиссёр: Ernstgeorg Hering (Volksbühne Berlin – Stern)
 1973: Мольер: Der fliegende Arzt – Режиссёр: Brigitte Soubeyran (Volksbühne Berlin – Rechtes Seitenfoyer)
 1974: Alexander Kopkow – Der goldene Elefant; Роль: Motschalkin (Fritz Marquardt, Volksbühne Berlin)
 1975: Хайнер Мюллер – Wie es euch gefällt; Роль: Jacques (Benno Besson, Volksbühne Berlin)
 1977: Хайнер Мюллер – Die Schlacht; Роль: Engel (Manfred Karge und Matthias Langhoff, Volksbühne Berlin)
 1986: Уильям Шекспир – Двенадцатая ночь; Роль: Malvolio (B. K. Tragelehn, Düsseldorfer Schauspielhaus)
 1988: Мольер – Дон Жуан, или Каменный пир; Роль: Sganarelle (B. K. Tragelehn, Düsseldorfer Schauspielhaus)
 1992: Сэмюэл Беккет – Endspiel; Роль: Clov (Herbert König, Düsseldorfer Schauspielhaus)
 1995: Эдуардо Де Филиппо – Samstag, Sonntag, Montag; Роль: Luigi Ianniello (David Mouchar-Samorai, Düsseldorfer Schauspielhaus)
 1997–2007: Wilhelm Jacoby, Carl Laufs – Pension Schöller; Роль: Eugen Schöller (Jürgen Wölffer, Komödie am Kurfürstendamm Berlin)
 1999–2000: Mary Chase – Mein Freund Harvey; Роль: Elwood P. Downd (Jürgen Wölffer, Komödie am Kurfürstendamm Berlin)
 2002–2004: Donald Margulies – Freunde zum Essen; Роль: Tom (Dietmar Pflegerl, Renaissance-Theater Berlin)
 2005: Эрик-Эмманюэль Шмитт – Kleine Eheverbrechen; Роль: Gilles (Fred Berndt, Komödie am Kurfürstendamm Berlin)
 2008: Эдуардо Де Филиппо – Filumena Marturano; Роль: Domenico (Petra Luisa Meyer, Hans-Otto-Theater Potsdam)
 2010: Франсис Вебер – Die Nervensäge; Роль: Ralph (Jürgen Wölffer, Komödie am Kurfürstendamm Berlin)

Радиопостановки 
 1973: Оноре де Бальзак: Der Ehevertrag (Брачный контракт) – Режиссёр: Horst Liepach (Радиопостановка (3 части) – Rundfunk der DDR)
 1976: Helmut Bez: Zwiesprache halten (Bauleiter) – Режиссёр: Joachim Staritz (Радиопостановка - Rundfunk der DDR)
 1977: Peter Goslicki/Peter Troche: Glassplitter (Dieter) – Режиссёр: Joachim Staritz (Радиопостановка - Rundfunk der DDR)
 1977: Джеймс Тёрбер: Walter Mittys Geheimleben (Staatsanwalt) – Regie: Achim Scholz (Радиопостановка - Rundfunk der DDR)
 1980: Георг Бюхнер: Dantons Tod (Hérault) – Режиссёр: Joachim Staritz (Радиопостановка - Rundfunk der DDR)
 1998: Михаил Булгаков: Der Meister und Margarita (Мастер и Маргарита) (Иешуа) – Режиссёр: Petra Meyenburg (Радиопостановка (30 частей) – Mitteldeutscher Rundfunk)
 2001: Matthias Scheliga: Schnecks Heimweg (Zwillingsforscher) – Режиссёр: Barbara Plensat (Радиопостановка – SFB/ORB) 
 2003: Дилан Томас: Unter dem Milchwald (Willy Nilly) – Режиссёр: Götz Fritsch (Радиопостановка – MDR)
 2004: Карин Фоссум: Dunkler Schlaf – Режиссёр: Götz Naleppa (Kriminalhörspiel – DLR)

Озвучивание аудиокниг 
 1979: Nasreddin in Buchara. Deutsche Schallplatten, Berlin
 1980: Fortunatas Glückssäckel oder Die Kunst reich zu sein. Deutsche Schallplatten, Berlin
 1987: Die Schustersfrau als Zarin. Deutsche Schallplatten, Berlin (Nachauflage)
 1997: Der kleine König Dezember. Der Hör-Verlag, München
 2001: Enigma. Der Audio-Verlag, Berlin
 2001: Die drei ???: „Toteninsel“, (Folge 100), Rolle des Professor Phoenix (EUROPA)
 2002: Fremde Blicke. Der Audio-Verlag, Berlin
 2006: Dunkler Schlaf. Der Audio-Verlag, Berlin
 2007: Der zerbrochene Krug. Argon-Verlag, Berlin
 2008: Winfried Glatzeder liest Paul und ich. DAV, Berlin
 2015: Winfried Glatzeder liest Die wunderbaren Jahre von Reiner Kunze, Regie: Petra Meyenburg, 115 Min., mp3-CD, MDR 2003/ Der Audio Verlag 2015

Примечания

Литература 
 Winfried Glatzeder, Manuela Runge: Paul und ich. Autobiographie. Aufbau-Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-351-02665-3.
 Краткая биография: Винфрид Глатцедер — Berlin 2010 — ISBN 978-3-86153-561-4.

Ссылки 

 Commons:Винфрид Глатцедер
 
 
 Biographie auf film-zeit.de
 Винфрид Глатцедер на filmportal.de

Киноактёры Германии